Гуго II де Шалон (; ок. 1022 — ) — граф Шалона с ок. 1065, сын Тибо де Семюр, графа Шалона, и Ирментруды.

Биография 
После смерти отца около 1065 года Гуго унаследовал графство Шалон. Правил он недолго и о его правлении известно не очень много. Он отменил пожертвование отца, который передал Дигуэн аббатству Парэ-ле-Мониаль в Шароле, отдав его в приданое своей сестре Ирменгарде, которая вышла замуж за Гумберта I, сеньора де Бурбон-Ланси. Только в 1083 году, когда Ирменгарда овдовела, аббатство получило Дигуэн обратно.

В 1073 году в Шалоне прошел еще один церковный собор. В 1078 году Гуго отправился в паломничество в Сен-Жак де Компостелл, но на обратном пути умер в ноябре или начале декабря 1079 года. Вдова Гуго Констанция вскоре вышла замуж за короля Кастилии и Леона Альфонсо VI.

Поскольку Гуго II не оставил детей, то права на Шалон предъявили сыновья его сестер (сын Аделаиды Ги де Тьер и сын Ирменгарды Гумберт II де Бурбон-Ланси), а также двоюродный брат, Жоффруа II де Донзи. Регентшей до разрешения спора стала единственная оставшаяся в живых сестра Гуго - Аделаида. Гумберт в итоге отказался от графства, а Жоффруа и Ги договорились, что графство останется неделимым, а они оба будут носить титул графа де Шалон.

Брак 
Жена: Констанция Бургундская (ок. 1045 — 1093), дочь Роберта I Старого, герцога Бургундии. Детей не было.

Ссылки 
 
 

Правители Европы XI века
Графы де Шалон
Дом Семюр-ан-Брионне